Osoby o nazwisku Kopczyńska:
 Bronisława Kopczyńska-Jaworska (1924–2016) – polska etnograf i etnolog
 Maria Janowska-Kopczyńska (1890–1977) – polska śpiewaczka operowa i operetkowa
 Małgorzata Kopczyńska (ur. 1972) – polska rzeźbiarka
 Ewelina Boesche-Kopczyńska (ur. 1973) – polska dyrygentka
 Zdzisława Kopczyńska (1919–1982) – polska uczona

Zobacz też
 Kopczyński